Дверь — многозначный термин:

 Дверь — проем в стене для входа в какое-либо помещение или выхода из него; а также створ или несколько створов, закрывающие такой проем.
 
 Автомобильная дверь — деталь автомобиля.
 «Чужими глазами», или «Дверь», — рассказ Стивена Кинга.

См. также 
 The Doors